Brădeni se poate referii la:
Localități din România:
Brădeni, Sibiu, reședința comunei cu același nume
Brădeanu, Buzău, reședința comunei cu același nume
Brădeana, Alba

Vezi și 
Brad (dezambiguizare)

Toponime românești